Maya's (volk) - oude en moderne volkeren met een Maya-taal en etniciteit
 Mayacultuur - oude Mayabeschaving
 Mayatalen